Påvalsby kan avse:
 Påvalsby, Pernå – en by i Pernå kommun, Nyland
 Påvalsby, Kimito kommun – en by i Kimito kommun, Västra Finlands län